Stoltera steht für:

 Stoltera, gelegentlich auch in der Schreibweise Stolteraa, einem etwa drei Kilometer langen Abschnitt der Ostseeküste im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
 Naturschutzgebiet Stoltera, der unter Naturschutz stehende Küstenbereich bei Warnemünde
 Stoltera (Schiff, 1946), ein Handelsschiff der DDR-Staatsreederei VEB Deutsche Seereederei Rostock (DSR).
 Stoltera (Schiff, 1953), ein Motorrettungsboot des Seenotrettungsdienstes der DDR.
 Stoltera (Schiff, 1975), ein Seenotrettungsboot des Seenotrettungsdienstes der DDR.
 Stoltera II, ein Vermessungsboot des WSA Stralsund
 einen Städteexpress der Deutschen Reichsbahn